Jérôme Leroy peut désigner :
 Jérôme Leroy (1964-), écrivain français ;
 Jérôme Leroy (1974-), footballeur français ;
 Jérôme Leroy (1981-), compositeur et chef d'orchestre français.